Винс Кларк (; настоящее имя — Винсент Джон Мартин (); род. 3 июля 1960 года, Рэдбридж (), Большой Лондон, Англия) — британский синтипоп-музыкант и автор песен, связан с большим числом известных групп, включая Depeche Mode, Yazoo, The Assembly и Erasure. Винс — один из основателей Depeche Mode, покинувший группу 12 января 1982 года. Он провёл в группе два года и является автором восьми из одиннадцати песен первого альбома Depeche Mode Speak & Spell (1981).

Биография

Детство и отрочество (1960-1977) 
Винс Мартин (его имя при рождении) родился 3 июля 1960 года в Базилдоне (Англия). Отец — Деннис Мартин, был букмекером, а мать Роуз Мартин — швеёй. Как говорит Дэниел Миллер в книге о истории Depeche Mode, что семья Мартинов была «одной из тысяч семей, воодушевленных обещаниями доступного жилья и перспективой трудоустройства».

Во время детства Винса в только строящемся городе было множество природы, где он мог поиграть со своей старшей сестрой Кэрол и младшими братьями.

Однако, Мартин Гор спустя 20 лет скажет далеко не лестную цитату о Базилдоне:
«Я просто ненавидел Бэзилдон. Мне хотелось уехать оттуда как можно скорее. Участие в группе отчасти было попыткой к побегу. Бэзилдон — одно из тех мест, где люди пьют просто потому, что им больше нечем заняться»

Позже Винс вступил в так называемую «Бригаду мальчиков», где встретился с Энди Флетчером, Робертом Алленом и его будущей напарницей по группе Yazoo, Элисон Мойе, которая, естественно, не состояла в бригаде, но училась в школе, расположенной рядом с ними.

Винс Кларк был гитаристом в разных любительских фолк/госпелз-группах, прежде чем встал у руля Depeche Mode. В 1982 году он покинул Depeche Mode и организовал поп-дуэт Yazoo с певицей Элисон Мойет. Альбом «Upstairs At Eric’s» сразу же попадает на первое место в национальном английском хит-параде. Через два года Мойет начала сольную карьеру, а Винс Кларк и примкнувший к нему Фиргал Шарки (экс-The Undertones) некоторое время записывались под названием The Assembly. В 1983 году дуэт пробился в британский Тор 10 с композицией «Never Never», но и Шарки предпочел сольную карьеру.

После ухода Шарки продюсер Эрик Рэдклифф предложил Кларку записать альбом, в котором участвовали бы десять разных вокалистов, но Кларк отказался и стал подыскивать нового партнера — им оказался Энди Белл, работавший в полулюбительской группе Dinger. Сравнения нового вокалиста с Элисон Мойет были не в пользу первого, дебютные синглы и альбом «Wonderland» впечатления на британцев не произвели. И лишь композиция 1986 года «Sometimes» стала европейским хитом, после чего её соизволили заметить и на родине музыкантов, где песня поднялась на второе место национального Тор 10 .

К 1987 году Erasure уже сформировали свой стиль — альбом «Circus» попал в английский Тор 10, а последовавшие за этим гастроли принесли группе популярность в Европе. Вместе с Duran Duran дуэт выступал в США, где их композиция «Victim Of Love» возглавила американский хит-парад танцевальных синглов. Альбом-ремикс «Two Ring Circus» укрепил репутацию Erasure как одной из лучших данс-групп восьмидесятых, однако подлинный успех пришёл с пластинкой «The Innocents» (1-е место в Англии, 49-е — в США), а синглы «A Little Respect» и «Chains Of Love» стали мегаселлерами.

ЕР «Crackers International» стал восьмым подряд Тор 20 — синглом дуэта в Великобритании, а пластинка «Wild!» вышла на первое место британского хит-парада. Последние работы Erasure особой оригинальностью не отличаются, однако любители танцевальной музыки по-прежнему называют дуэт одним из лучших в данной области поп-рока. В начале 1997 года Erasure выпустили новый студийный альбом и провели европейское турне.

В 2011 году вернулся в Depeche Mode для работы над сборником ремиксов Remixes 2: 81-11. Осенью 2011 года объединился с Мартином Гором для создания нового техно-проекта VCMG.

В 2004 году у Винса Кларка родился сын Оскар.

Диджеи Великобритании
Музыканты Depeche Mode
Музыканты Yazoo
Музыканты Erasure
Ремиксеры
Лауреаты премии Айвора Новелло
Музыканты в стиле синти-поп
Члены Зала славы рок-н-ролла